Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года — 18-й турнир чемпионата мира среди женщин под эгидой ИИХФ, который проходил с 28 марта по 4 апреля 2016 года в Камлупсе, Канада.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 8 национальных команд — пять из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборная Чехии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 *
 *
 ^
 *
 *
Северная Америка
 ×
 *
Азия
 *
 <div id="1">* = 6 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2015 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона 2015
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 10 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2016 года.

Главные судьи
  Габриэлла Ариано-Лорти
  Мелани Бордело
  Миюки Накаяма
  Николь Хертрич
  Джерилин Гленн
  Джейми Хантли
  Габриэлла Гран
  Айна Хове
  Анна Эскола
  Драгомира Фиалова

Линейные судьи
  Шарлотт Жирар
  Анна Нюгард
  Ванесса Стрэттон
  Михаэла Фраттарелли
  Кайре Леет
  Вероника Юханссон
  Илона Новотна
  Наташа Пагон
  Енни Хейккинен

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC-7).

Группа B 

Время местное (UTC-7).

Утешительный раунд 

Команды выявляют лучшего в серии из трёх игр.

Время местное (UTC-7).

Швейцария выиграла серию 2:0

Плей-офф

Четвертьфинал 

Время местное (UTC-7).

Полуфинал 
Время местное (UTC-7).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC-7).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-7).

Финал 
Время местное (UTC-7).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
Хоккей
Спорт в Канаде в 2016 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
2016
Ж
Международные спортивные соревнования в Камлупсе
Чемпионаты мира в Канаде